Это список изданных и неизданных композиций британской группы Keane.

Оригинальные песни

Кавер-версии 
 «Dinner at Eight» (Rufus Wainwright)
 «Dirtylicious» (Destiny's Child's «Bootylicious» and Christina Aguilera's «Dirrty», BBC Radio 1 Live Lounge

October 30 2006)
 «Do They Know It's Christmas?» (Band Aid 20, Chaplin and Rice-Oxley’s contribution)
 «Early Winter» (Gwen Stefani, live performance at Union Chapel Nov 28 2007)
 «Enjoy the Silence» (Depeche Mode, included on «A Bad Dream»)
 «Goodbye Yellow Brick Road» (Elton John, included on Help: a Day in the Life)
 «Paperback Writer» (The Beatles)
 «Praise You» (Fatboy Slim)
 «She Sells Sanctuary» (The Cult)
 «That’s All» (Genesis, live performance once at Vh1 Rock Honors 2007)
 «The Sun Ain't Gonna Shine Anymore» (The Walker Brothers, released as single)
 «Under Pressure» (Queen and David Bowie, included on «The Night Sky»)
 «What a Wonderful World» (Louis Armstrong)
 «White Christmas» (Irving Berlin, full version)
 «With or Without You» (U2, live performance twice at BBC Radio 1)
 «Your Song» (Elton John)

Каверы других исполнителей на песни Keane 
 «Bedshaped» — Vittorio Grigolo (as «Cosi»)
 «Closer Now» — Annie Lennox
 «Everybody's Changing» — Lily Allen
 «The Way You Want It» — The Pushover
 «Somewhere Only We Know» — Natasha Bedingfield, HIM (as «Evil»), Laura Michelle Kelly, Lifehouse, Travis (as «After Mark and Lard Go»)
 «Spiralling» — Sugababes

Примечания 

Keane
Keane